Партията на действието и солидарността (, PAS) е дясноцентристка либерална политическа партия в Молдова. Тя е основана от Мая Санду, бивш министър на образованието и действащ президент на Молдова. Партията подкрепя политиката на Европейския съюз, тя е наблюдател на Европейската народна партия (ЕНП) и Международния демократичен съюз.

Ръководители

Участия в избори

Парламентарни избори 

На парламентарните избори през 2021 г. партията получава 52,8 процента подкрепа, което й отреждат 63 места в 101–местния парламент.

Президентски избори 

На президентските избори през 2020 г. е избран кандидатът на партията – Мая Санду, която става и първата жена президент на страната.

Източници

Външни препратки 
  

Политически партии в Молдова
Либерални партии
Основани в Молдова през 2016 година